Папагеоргиу — греческая фамилия. Известные носители:

 Папагеоргиу, Анагностис (1760—1825) — греческий военачальник, участник Освободительной войны Греции 1821—1829 годов.
 Папагеоргиу, Гиоргос (род. 1997) — кипрский футболист, полузащитник клуба «Этникос» (Ахна).
 Папагеоргиу, Илиана (род. 1991) — греческая фотомодель, «Мисс Греция 2011».
 Спиридон (Папагеоргиу) (род. 1944) — епископ Константинопольской православной церкви на покое, в 1996—1999 годы — архиепископ Американский.